José Gutiérrez de la Concha, (1809-1895) militaire et homme politique espagnol ;
 Juan Antonio Gutierrez de la Concha (1760-1810), père du précédent, marin et militaire espagnol ;
 Manuel Gutiérrez de la Concha e Irigoyen (1808 - 1874), fils du précédent, militaire et homme politique espagnol.

Voir aussi

Patronyme hispanique